Lohengrin, figlio di Parsifal è uno dei Cavalieri della Tavola Rotonda del ciclo arturiano

Musica 
Lohengrin – opera lirica di Richard Wagner (1850)

Cinema 
Lohengrin – cortometraggio del 1902
Lohengrin – film del 1910 diretto da Franz Porten 
Lohengrin – film del 1936 diretto da Nunzio Malasomma 
Lohengrin – film-opera del 1947 diretto da Max Calandri 
Lohengrin – film del 1957 diretto da Stefano De Stefani 
Lohengrin – film tv del 1991 diretto da Brian Large
Lohengrin – film tv del 2011 diretto da Hans Neuenfels

Altro
 9505 Lohengrin – asteroide della fascia principale